Сент-Альба́н (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Пленёф-Валь-Андре. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22273.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к западу от Парижа, в 80 км северо-западнее Ренна, в 18 км к востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 2 152 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1154 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 837 были экономически активными, 317 — неактивными (показатель активности — 72,5 %, в 1999 году было 68,2 %). Из 837 активных работали 776 человек (424 мужчины и 352 женщины), безработных было 61 (26 мужчин и 35 женщин). Среди 317 неактивных 96 человек были учениками или студентами, 134 — пенсионерами, 87 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Бьенасси (XV век). Исторический памятник с 2013 года
 Часовня Сен-Жак-ле-Мажёр (XIV век). Исторический памятник с 1912 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор